Horst Stephan ist der Name folgender Personen:

* Horst Stephan (Theologe) (1873–1954), deutscher protestantischer Theologe und Publizist
 Horst Stephan (Didaktiker) (* 1938),  deutscher Pädagoge und Didaktiker